La base aérienne d'Arivonimamo est un aéroport militaire situé à Arivonimamo, Madagascar.

Notes et références 

 http://www.gcmap.com/airport/FMMA
 https://worldaerodata.com/wad.cgi?id=MA75317&sch=FMMA

Arivonimamo